Valgu Jõgi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Velise jõgi, å, 
 Nurtu jõgi, å, Rapla län,